Muhammad Ibn Nusayr an-Namiri lub Ibn Nusayr − uczeń jednego z dwunastu imamów, Hasana al-Askariego, który ogłosił się jego i Muhammada al-Mahdiego przedstawicielem i odrzucił autorytet Czterech Zastępców. Wyznawcy Ibn Nusayra są zwani alawitami.
Urodzeni w IX wieku
Zmarli w X wieku
Arabscy teolodzy muzułmańscy